Mad Films est une société de production cinéma et télévision française créé par Jean Mach. Elle est notamment connue pour sa série télévisée Points de repères.

Histoire 
Mad Films commence au début des années 2000 à produire des longs-métrages. . 

En 2015, Mad Film lance la production de la série d'animation documentaire Points de repères rencontrant un succès à la fois critique et publique. Elle est diffusée dans plus de soixante pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Allemagne, la Russie…

En 2018, la saison 3 de Points de repères entre en production.

La même année Mad Films se lance dans la réalité virtuelle en produisant pour Arte 360 un épisode spécial de Points de repères : Pompéi, au cœur de l’éruption, propulsant le spectateur dans la ville romaine le jour de sa destruction par le Vésuve.   

Ils développent la série d’animation Origin Arena qui sera écrite et réalisée par Benjamin Barbelet. Cette série a été sélectionnée et présentée au Cartoon Forum en septembre 2018.

En 2020, une nouvelle série documentaire d'animation voit le jour : Déclics écrite par Pierre Lergenmüller et co-réalisée par Benjamin Barbelet et Pierre Lergenmüller. Elle sera diffusée sur Arte à partir du .

Filmographie

Production cinéma 
 2004 :  de Eric Anderson
 2005 : Par l'odeur alléché de Jean Mach
 2006 : Antonio Vivaldi, un prince à Venise de Jean-Louis Guillermou
 2007 : Trois baisers et 1000 de plus de Pablo Sereno de la Viña
 2010 : 8th Wonderland de Nicolas Alberny et Jean Mach
 2013 : L'engagement 1.0 de Stéphane Guenin
 2015 : Dealer de Jean Luc Herbulot
 2021 : Haute Pression de Nicolas Alberny et Jean Mach (en développement)

Séries télévisées 
 2016 : Points de repères, saison 1 de Pierre Lergenmüller
 2017 : Points de repères, saison 2 de Pierre Lergenmüller
 2018 : Points de repères, saison 3 de Pierre Lergenmüller
 2019 : Origin Arena de Benjamin Barbelet (en développement)
 2021: Déclics de Benjamin Barbelet et Pierre Lergenmüller (en production)
 2021 : @Land (10x52 minutes, série de fiction)

Réalité Virtuelle 
 2018 : Points de repères VR - "Pompei au cœur de l'éruption" de Pierre Lergenmüller

Récompenses 

 Mention spéciale du jury Festival international du Film fantastique de Bruxelles 2009 pour 8th Wonderland 
 Prix du meilleur Film international au Festival International Politics on Film de Washington en 2009 pour 8th Wonderland
 Prix du Meilleur Scénario, Prix du public du Meilleur Film international, 2e Prix du public du Film le plus innovant en 2009 Festival international Fantasia de Montréal pour 8th Wonderland
 Prix du Meilleur Film international - Jury jeunes au Festival international Cinéma et Politique de Tours 2009 pour 8th Wonderland
 Prix du Meilleur Scénario au festival international du Film d'horreur et de sciences fictions de Phoenix, 2009 pour 8th Wonderland
 Prix du Meilleur Film français au EKWA festival international de l'Océan indien (La Réunion, Maurice, Madagascar) en 2009 pour 8th Wonderland
 Prix du Meilleur Scénario au Festival International VOICES  2010 pour 8th Wonderland
 Prix du Meilleur Film International et prix du Meilleur Scénario à Athènes Festival International SFF-rated – 2011 pour 8th Wonderland

Références

Liens externes 
Site officiel

Mad Films sur AlloCiné

Société de production de cinéma ayant son siège en France